Hutschenreuter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Hutschenreuter, deutscher Unternehmer 
 Christian Friedrich Hutschenreuter, deutscher Unternehmensgründer (Firma CFH) 
 Karl Hutschenreuter (1920–1996), deutscher Chirurg, Anästhesist und Hochschullehrer 
 Klaus Hutschenreuter (1933–1987), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Otto Hutschenreuter (1862–1944), deutscher Musiker 
 Rudolf Hutschenreuter (1900–1956), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Hutschenreuther